Ejército Popular de Liberación (o Ejército de Liberación Popular) puede referirse a:

 El Ejército Popular de Liberación (China), el ejército nacional de la República Popular China.
 El Ejército Popular de Liberación (Colombia), organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda fundada en 1967.
 El Ejército Popular de Liberación de Manipur, que se declara revolucionario e interétnico y pretende unir a meiteis, nagas y kukis en un Manipur libre.
 El Ejército de Liberación Popular Saharaui, el ejército de la República Árabe Saharaui Democrática y antigua rama militar del Frente Polisario.
 El Ejército Popular de Liberación de Turquía, antigua organización armada de Turquía.